Fene, valószínűleg a népi gyógyászatban kialakult, főnévi és melléknévi jelentésű, tisztázatlan értelmű szó.
Fene, település Spanyolországban, A Coruña tartományban.